Tenna (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Graubünden
Tenna (Trente), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente
Tenna (rivier), een rivier in de Italiaanse provincie Ascoli Piceno
 een Japanse tijdperk, 1681-1684